Струма може да се отнася за:

 Струма, река в Югозападна България
 Струма, село в Югозападна България
 Струма, автомагистрала в България, част от европейски път E79
 Струма, български вестник, излизал в София в 1889 г.
 Струма, български вестник, излизал в Кюстендил в 1894 г.
 Струма, български вестник, излизал в Кюстендил в 1901 – 1902 г.
 Струма, български вестник, излизал в Кюстендил в 1902 г.
 Струма, български вестник, излизал в Радомир в 1905 г.
 Струма, български вестник, излизал в Перник-Радомир в 1926 – 1927 г.
 Струма, български вестник, излизал в Кюстендил в 1928 – 1931 г.
 Струма, български всекидневник
 Струма, български кораб, потопен по време на Втората световна война
 Струма, ледник в Антарктида
 струма, заболяване на щитовидната жлеза, още наричано „гуша“

Вижте също 
 Стримон е персонаж от древногръцката митология